Tout baigne est le dix- huitième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Esprit de corps
 Le docteur Médard aide un homme qui pense que sa maison est hantée.
 Lit de la discorde
 Le docteur Médard en veut à sa consœur le docteur Clément d'avoir pu aider un patient.
 La femme de ses rêves ?
 Le docteur Médard aide une femme dont le mari veut la tuer.
 Épreuve par l'absurde
 Le docteur Médard reçoit un homme qui croit en la réincarnation.
 Temps pis
 Le docteur Médard aide un  homme à accepter le fait qu'il vieillit.
 Problème mineur
 Le docteur Médard  aide un mineur coincé depuis longtemps dans une galerie souterraine.
 Dindon de la farce
 Le docteur Médard vient en aide une nouvelle fois à un patient un peu simple d'esprit.
 Caractère de chien
 Le docteur Médard aide une femme dont le mari serait réincarné dans le corps de leur chien.
 Faut le fer
 Le docteur Clément explique à ses confrères comment elle se défend face à des clients agressifs.
 Membre fantôme
 Le docteur Médard doit essayer de dire à un patient qui souffre du membre fantôme.
 Les faits d'une bombe
 Le docteur Médard aide un patient obsédé par les bombes.
 Congés payés
 Le docteur Médard  est forcé d'emmener un patient en vacances avec lui.
 Coup de théâtre
 Le docteur Médard et sa femme partent au théâtre.
 Rage canine
 Le docteur Médard aide un couple dont le chien a la rage.
 Argent de change
 Le docteur Médard aide un ancien joueur de casino.
 Menteur au charme
 Le docteur Médard veut rendre service à une patiente au physique très désavantagé.
 Le monde à l'envers
 Madame Joly parle au docteur Médard de la fin du monde.
 Mots à maux
 Le docteur Médard aide un homme terrifié par les mots longs.
 Á reculons
 Le docteur Médard aide un homme qui ne se déplace qu'à reculons.
 Des corps de plage
 Le docteur Médard est agressé par un maître nageur.
 Les ficelles du métier
 Un patient du docteur Médard l'imite.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 2011